Бертоне — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бертоне, Катрин (род. 1972) — итальянская легкоатлетка.
 Бертоне, Леонардо (род. 1994) — швейцарский футболист, полузащитник.
 Бертоне, Нуччио (1914—1997) — итальянский автомобильный дизайнер и конструктор.
 Бертоне, Тарчизио (род. 1934) — итальянский кардинал, Государственный Секретарь Святого Престола с 15 сентября 2006, камерленго Римско-католической церкви с 4 апреля 2007.